Сан Педро ел Алто има више значења:

 Сан Педро ел Алто (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Педро ел Алто (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Педро ел Алто (Сан Матео Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Педро ел Алто (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро ел Алто (Сан Педро ел Алто, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро ел Алто (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро ел Алто (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику